Beat 'em up se refiere al término que puede ser:

 Beat 'Em Up (álbum), Álbum de la banda de rock.

 Videojuegos Beat 'em up, categoría de videojuegos.